Соревнования по метанию диска у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 27 и 28 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике